Фюрстенвальде (), польск. Пшибор (Przybór) — город в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Одер-Шпре.  Занимает площадь 70,55 км². Официальный код — 12 0 67 144.

Город подразделяется на 3 городских района.

население

История 
Первое документальное свидетельство о Пшиборе (Фюрстенвальде на Шпрее) относится к 1272 году. Считается, что город был основан между 1225 и 1250 гг., то есть в те же времена, что и Берлин, возникший на р. Шпре (Шпрее) при впадении её в р. Хафель. Расположение возле брода через р. Шпрее благоприятствовало развитию поселения. В 1373 г. сюда перенёс свою кафедру епископ всей Любушской земли.

Вторая часть названия города («am Spree») указывает на то, что в старые времена Шпрее становилась судоходной рекой от Фюрстенвальде. Со строительством канала Фридриха-Вильгельма в 1662—1669 гг., связавшего Шпрее с Одером, упало значение Фюрстенвальде как перевалочного пункта, но роль его как речного порта возросла.

Благодаря строительству в 1837 году мельницы на Шпрее город пережил экономический подъём, поддержанный также строительством в 1842 году железной дороги, связавшей Берлин с Франкфуртом-на-Одере. В 1872 году в Фюрстенвальде/Шпрее была переведена большая часть производства берлинской фирмы Пинч.

Исторически Фюрстенвальде был удобен для расквартирования воинских частей. В городе стояли войска Наполеона, кайзеровские уланы и Советские части после Второй мировой войны (до 1994 года).

Галерея

Города-побратимы 
  Санок, Польша

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга